Бумажные деньги:
 Наличные деньги, в противоположность, безналичным.
 деньги, изготовленные из бумаги (см. «Банкнота»), в противоположность, например, деньгам из пластика;
 деньги, неразменные на драгоценные металлы, необеспеченные деньги (см. «Фиатные деньги», «Кредитные деньги»), в противоположность полноценным монетам;
 В Китае и других странах Дальнего востока — специальные жертвенные деньги, сжигаемые на могилах родственников.